Nöteborg – denominazione svedese dell'attuale Šlissel'burg, in Russia
 Fortezza di Nöteborg – fortificazione di Šlissel'burg
 Trattato di Nöteborg – accordo del 1323 stipulato tra Regno di Svezia e la Repubblica di Novgorod